Шестой чемпионат СССР по футболу был разыгран со 2 мая по 17 ноября 1940 года. Победителем стало московское «Динамо».

Вместо выбывших в группу «Б» «Электрика» Ленинград и «Динамо» Одесса в группу «А» вышли «Крылья Советов» Москва.

Ленинградский «Сталинец» переименован в «Зенит».

В сентябре, после 20 сыгранных матчей, «по решению секретариата ВЦСПС тбилисская футбольная команда „Локомотива“ за низкие технические результаты исключена из числа участников розыгрыша первенства СССР по футболу». Все результаты с участием «Локомотива» были аннулированы.

Группа «А». Итоговая таблица 

Лучший бомбардир — Григорий Федотов (ЦДКА) — 21 гол в 20 матчах.

 Матч «Металлург» (Москва) — «Динамо» (Тбилиси) 2:3 (А.Абрамов, А.Зайцев — М.Бердзенишвили, Б.Пайчадзе, В.Панюков) опротестован и переигран.
 Матч «Трактор» (Сталинград) — «Локомотив» (Москва) 2:1 (С.Проценко, В.Ливенцев - В.Карцев) опротестован и переигран.
 Матч «Локомотив» (Тбилиси) — «Крылья Советов» (Москва) 1:1 (Б.Нинуа - М.Енушко) опротестован и переигран.

Группа «Б». Итоговая таблица 

Итоги турнира

1. Из расформированных московских команд «Локомотив», «Торпедо», «Металлург» и «Крылья Советов» для участия в группе «А» следующего сезона были созданы первая и вторая сборные профсоюзов.

2. Созданная в Ленинграде из игроков «Зенита», «Красной зари» и «Авангарда» сборная профсоюзов Ленинграда позже была переименована в «Зенит».

3. «Динамо» Минск и «Пищевик» Одесса также были включены в группу «А».

4. «Динамо» Харьков расформировано в 1940 году.

5. В феврале 1941 года группа «Б» была расформирована, а команды переведены в Первую группу республиканских турниров.

Чемпионат УССР

Первая группа

Вторая группа

Примечания

Ссылки 
 Летопись Акселя Вартаняна:
 Год 1940. Часть первая. Футбол и ГТО — «Спорт-Экспресс Футбол», 07.10.2005
 Год 1940. Часть первая. Футбол и ГТО, прод. — «Спорт-Экспресс Футбол», 07.10.2005
 Год 1940. Часть вторая. «Стрелять не по мишеням, а по врагу» — «Спорт-Экспресс Футбол», 28.10.2005
 Год 1940. Часть вторая. «Стрелять не по мишеням, а по врагу», прод. — «Спорт-Экспресс Футбол», 28.10.2005
 Год 1940. Часть третья. «Незыблемый порядок» — «Спорт-Экспресс Футбол», 10.11.2005
 Год 1940. Часть третья. «Незыблемый порядок», прод. — «Спорт-Экспресс Футбол», 10.11.2005
 Год 1940. Часть четвёртая. В лидерах — десять из четырнадцати — «Спорт-Экспресс Футбол», 12.01.2006
 Год 1940. Часть четвёртая. В лидерах — десять из четырнадцати, прод. — «Спорт-Экспресс Футбол», 12.01.2006
 Год 1940. Часть пятая. 28 костюмов гражданского образца — «Спорт-Экспресс Футбол», 26.01.2006
 Год 1940. Часть пятая. 28 костюмов гражданского образца, прод. — «Спорт-Экспресс Футбол», 26.01.2006
 Год 1940. Часть шестая — «Спорт-Экспресс Футбол», 02.02.2006
 Год 1940. Часть шестая, прод. — «Спорт-Экспресс Футбол», 02.02.2006
 Год 1940. Часть седьмая. Почему на Тишинке подорожали голуби — «Спорт-Экспресс Футбол», 02.03.2006
 Год 1940. Часть седьмая. Почему на Тишинке подорожали голуби, прод. — «Спорт-Экспресс Футбол», 02.03.2006
 Год 1940. Часть восьмая — «Спорт-Экспресс Футбол», 14.04.2006
 Год 1940. Часть восьмая, прод. — «Спорт-Экспресс Футбол», 14.04.2006
 Год 1940. Часть девятая. Под светом тысячеваттных ламп — «Спорт-Экспресс Футбол», 28.04.2006
 Год 1940. Часть девятая. Под светом тысячеваттных ламп, прод. — «Спорт-Экспресс Футбол», 28.04.2006
 Календарь игр
 На www.rsssf.com
 Результаты на WildStat.ru
 Протоколы всех матчей высшего дивизиона
 Сайт ФК «Заря» Луганск